Ferret hat verschiedene Bedeutungen:

 ein Familienname
 Auguste Ferret, (1851–1896), französischer Politiker
 Bamboula Ferret (1919–2008), belgischer Jazzmusiker
 Baro Ferret (1908–1978), französischer Musiker
 Challain Ferret (1914–1996), französischer Musiker
 Claude Ferret (1907–1993), französischer Architekt und Stadtplaner
 Jacques Ferret (1901–1992), französischer Philologe
 Matelo Ferret (1918–1989), französischer Musiker
 Pierre Ferret (1877–1949), französischer Architekt
 Sarane Ferret (1912–1970), französischer Musiker
 Tony Ferret (1850–1923), französischer Architekt

 eine  Suchbibliothek für Ruby, s. Ferret (Suchbibliothek)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Orsières im Südwesten des Kantons Wallis in der Schweiz; siehe Ferret VS
 ein Tal im Kanton Wallis, in dem die Ortschaft Ferret liegt; siehe Val Ferret (Schweiz)
 ein Tal in der Autonomen Region Aostatal, Italien; siehe Val Ferret (Italien)
 ein grenzüberschreitender Pass zwischen diesen beiden Tälern; siehe Grand Col Ferret
 ein Kap und eine Örtlichkeit auf einer Halbinsel der französischen Atlantikküste; siehe Cap Ferret
 ein amerikanisches Musiklabel; siehe Ferret Records
 ein britischer Radpanzer-Typ; siehe Ferret (Radpanzer)
 ein schottisches Onlinemedium und Journalismusprojekt; siehe The Ferret
 die englische Bezeichnung für das Frettchen

Siehe auch:
 Ferré